La 'avenida Intendente Bullrich es una de las arterias principales de la ciudad de Buenos Aires, Argentina. recorre desde Avenida Santa Fe hasta Avenida Libertador en el año 2011 se inagura el Metrobus

Calles del barrio de Palermo (Buenos Aires)
Avenidas de la ciudad de Buenos Aires